Milagreiro pode se referir a:

 Milagreiro - indivíduo responsável pela realização de um milagre
 Milagreiro (álbum) - 15.º álbum da carreira de Djavan

Desambiguação